AFL:
 Аэрофлот
 Alternative Fighting League
 Американская футбольная лига
 Австралийская футбольная лига
 Американская федерация труда

См. также